Mabini kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Mabini (ort i Filippinerna, Cagayandalen), Province of Isabela, 
 Mabini (Pangasinan), kommun i Ilocosregionen, 
 Mabini (ort i Filippinerna, Centrala Luzon), Province of Nueva Ecija, 
 Mabini (Batangas), kommun i CALABARZON, 
 Mabini (ort i Filippinerna, Östra Visayas), Province of Samar, 
 Mabini (ort i Filippinerna, Västra Visayas), Province of Negros Occidental, 
 Mabini (Bohol), kommun i Centrala Visayas, 
 Mabini (ort i Filippinerna, SOCCSKSARGEN), Province of South Cotabato, 
 Mabini (Davao de Oro), kommun, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar